Леденьов — слов'янське прізвище. Відомі носії:
 Леденьов Андрій Романович (нар. 1959) — радянський і російський композитор; син Р.С. Леденьова.
 Леденьов Дмитро Володимирович (1921, Ростов-на-Дону, СРСР — 2004, Львів, Україна) — радянський і український диригент. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1968). 
 Леденьов Микола Павлович (1923—1945) — повний кавалер ордена Слави.
 Леденьов Петро Петрович (1916—1986) — Герой Радянського Союзу.
 Леденьов Роман Семенович (1930—2019) — радянський і російський композитор та музичний педагог, професор Московської консерваторії. Народний артист Російської Федерації (1995).

 Леденьова Олена Валеріївна (нар. 1964) — професор політології і суспільствознавства в Університетському Коледжі Лондона (University College London (UCL)), Велика Британія.

Див. також 
 Ледньов Павло Серафимович
слов'янські прізвища